Алипов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Алипов, Александр Васильевич (род. 1948) — советский и российский стрелок и тренер высшей категории по трапу.
 Алипов, Алексей Александрович (род. 1975) — российский спортсмен-стрелок.
 Алипов, Гиззат Мукашевич (1924—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Алипов, Денис Евгеньевич (род. 1970) — российский дипломат.
 Алипов, Евгений Леонидович (род. 1965) — советский и украинский хоккеист, тренер.
 Алипов, Сергей Юрьевич (род. 1952) — советский и российский скульптор.